Юлия Владимировна Вепринцева (род. 21 июня 1978) — российский государственный деятель. Член Совета Федерации России от исполнительного органа государственной власти Тульской области (2014-2016). Министр молодёжной политики Тульской области (2016-2019).

Биография 
Родилась 21 июня 1978 года в Туле. В 2000 году окончила Московский государственный университет культуры и искусств.

В 2000—2005 годах работала в «Лукойл» секретарём, менеджером спортивного клуба.

В 2005—2011 годах работала в партии «Единая Россия» специалистом центра партийной учебы. В 2012—2014 годах — глава регионального исполнительного комитета партии.

С 2011 года работала в администрации Тульской области.

С октября 2014 года по сентябрь 2016 года - член Совета Федерации. Член комитета по социальной политике.

6 октября 2016 года новый губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначил Вепринцеву на должность министра молодёжной политики региона. Вместо неё представителем Тульской области в Совете Федерации стал Дмитрий Савельев.

Покинула Правительство Тульской области в июне 2019 года.

Награды 
 Медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Совета Федерации

Члены Совета Федерации России (с 2000)
Выпускники Московского государственного института культуры
Члены «Единой России»
Министры Тульской области